NKM puede referirse a:
 Aeropuerto de Nagoya (Japón), por su código IATA;
 Nathalie Kosciusko-Morizet (1973-), política francesa conocida también por sus iniciales NKM.